„Кралят чичо“ (; ) е индийска комедия от 1993 година. Филмът е вдъхновен от английския филм от 1982 г. „Ани”, която от своя страна се основава на комикса „Малко сираче Ани“ от Харолд Грей.

Сюжет

В ролите

Музика 
Музиката за този филм е композирана от Раджеш Рошан.

Песни 
 Akkad Bakkad Bombay Bo
 Dil Mane Jise Wohi Apna
 Hum Rahe Na Rahe Yahan Par
 Is Jahan Ki Nahin Hain
 Khush Rahne Ko Zaroori
 Parody
 Tare Aasman Ke Dharti Pe

Източници

Външни препратки 
 

Комедии (филми)
Индийски филми
Филми от 1993 година